Michail Botvinnik (1911–1995), een Russische schaakgrootmeester en (onderbroken) wereldkampioen van 1948 tot 1963
Ilia Botvinnik, een Israëlische schaakmeester